Lhok Merbo (Cot Girek), een plaats in Indonesië
Lhok Merbo (Tanah Jambo Aye), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing